André Marchand (1907-1998) – pittore francese
 André Marchand (1926-2011) – politico canadese
 André Marchand (1945-2021) – pianista tedesco